A Célfotó (Photo Finish) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának hatodik epizódja, összességében pedig az ötvenedik.

Az epizód kezdetén Michael érdeklődik az új rabtól, Tyge-tól, hogy honnan ismeri Whistlert. Az azt válaszolja, hogy egy hotelban ismerkedett meg vele Nice-ban, de nem mond többet. Később figyeli, amint Michael, Whistler és Mahone beszélgetnek, de nem hallja őket.

Eközben Susan elmondja LJ-nek, hogy elkapták, és fogva tartották, amíg Mosulban szolgált. Amikor helikopterek érkezését hallotta, meg akart szökni, de nem sikerült neki, a társait megölték és mint kiderült egy túszcseréről volt szó. Megmutatja a sebesüléseit is, amiket ott szerzett, miközben megerőszakolták és megkínozták a szökési kísérlete után, valamint elmondja LJ-nek, hogy ma is egy ilyen túszcsere lesz majd.

A Sonában Mahone-nak elege van Tyge-ból és figyelmezteti, hogy törődjön a saját dolgával. Ezalatt Linc meglátogatja Michaelt, aki elmondja, hogy Hurtado kávéjába valahogy altatót kéne tenni. A szökés három órán belül kezdődik, délután 15:13-kor és Michael nem megy sehová, ha 14:30-ig Linc nem szerez képet Saráról és LJ-ről, hogy életben vannak.

Zsebes nem tudja senkire rábizonyítani, hogy ő lenne a besúgó Lechero csapatából, bár szerinte Sammy az. Lecherónak ez nem elég, többet akar megtudni. Kiderül, hogy Lechero igazi neve Norman.

Michael kinézi magának a cellát, ahonnan meg fognak szökni, de el kell rejtőznie, amikor a cella lakói - Papo, Cheo és Sammy - jönnek. Cheo rágyújt egy szivarra, amit Sammy Augustóval csempésztetett be. Michael még idejében ki tud menni a hátsó ajtón, mielőtt észrevennék.

Eközben Mahone-t meglátogatja Lang és közli vele, hogy ki fogja vinni a Sonából. 48 órán belül átszállítják St. Louisba, ahol majd csak 8 évet kell leülnie, cserébe, ha tanúskodik a Cég ellenében. Ha viszont nem működik közre, akkor többszörös emberölési váddal kell szembenéznie. Ennek ellenére Mahone nem fogadja el az ajánlatot és visszamegy a börtönbe.

A Sona udvarán Tyge holttestét találják meg. Lechero dühös, hogy ki intézte a háta mögött a dolgokat a börtönben. A hullát ott találták meg, ahol McGrady szokott kosarazni, ezért a fiúnak el kell árulnia, hogy Whistlert látta a lépcsőknél veszekedni Tyge-gal. Lechero felviteti Whistlert a szobájába és kifaggatja a történtekről. Michael nem hiszi, hogy James tette volna, mivel túl sok a kockáztatnivalója. Ő Mahone-t gyanúsítja.

Whistler megpróbálja meggyőzni Lecherót ártatlanságáról, hiába. Ekkor Lechero elmondja, hogy utálja a gazdagokat. 13 éves korában ugyanis az anyja cselédként dolgozott egy gazdag embernél, aki megerőszakolta. Ezt Norman nem tudta feldolgozni és tejesembernek, spanyolul 'lechero'-nak öltözve végzett a férfival. Erre Whistler elmondja, hogy azért van itt, mert megölt egy férfit, aki molesztálta a barátnőjét. Lechero ezt becsüli és időt ad neki, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.

Eközben Susan találkozik Lincolnnal és altatókat ad neki. Linc fényképet kér Saráról és azt hazudja a nőnek, hogy a szökés este 9 órakor lesz.

A Sonában Zsebes azt mondja Michaelnek, hogy terelje a gyanút Sammyre, de ő inkább elmegy Mahone cellájába, ahol talál egy véres kést.

Ezalatt Lincnek nem sikerült kicserélnie Hurtado kávéját, ezért Sofia fuvart szeretne a börtönbe, így elviszi az őr. Linc követi őket és látja, hogy félreállnak. Hurtado felismerte Sofiát a börtönből és felajánlja neki, hogy bármikor bemehet látogatóba a barátjához a börtönbe, ha lefekszik vele. Ekkor Linc kiszáll az autójából, miközben felhívja őt Susan, hogy megvan a kép Saráról. Sofia beleegyezik, de csak ha Norman nem tudja meg a dolgot. Erre Hurtado meghátrál és elviszi őt a börtönhöz. A beszélgetés közben sikerül Sofiának kicserélnie az őr kávéját. Susan érdeklődik Linctől, hogy mi a helyzet, erre ő elmondja, hogy komplikációk léptek fel az őr elaltatásában. A nő ezt nem érti, mivel az altató egy órán belül hat, miért most akarják elaltatni az őrt. Rájön, hogy Linc megint hazudott és LJ megölésére készül. Lincoln kétségbeesésében visszahívja és megmondja a szökés rendes időpontját.

Mindeközben Michael számon kéri Mahone-on a véres kést, de Alexet hívják látogatóra. Lang és Sullins ügynökök látogatják meg, és Alex most már igent mond az együttműködésre. A Sonában Michael elmegy Lecheróhoz és Mahone-t vádolja meg a gyilkossággal, akit épp most visznek el az ügynökök a börtönből. Ezek után Lechero Whistler helyett egyik emberét, Cheót öli meg, mivel érezte rajta a szivart, amit neki szokott Augusto küldetni és elengedi Whistlert. Amikor Sucre kesslivollal fújja le Tyge holttestét, az egyik őr, Rafael megfenyegeti, hogy szemmel fogja tartani.

Lincoln találkozik Susannal, aki elmondja, hogy LJ még életben van és átadja Saráról a fotót, amiben egy újságot tart. Linc szerint az öccse ezt nem fogja bevenni, mert a kép ugyanaz, amit már egyszer odaadott nekik. Linc meglátogatja Michaelt és megmondja, hogy Susan tud az eredeti szökési időpontról. Mikor Michael a fotóról kérdezi, végül bevallja neki, hogy Sara meghalt. Erre Michael otthagyja és visszamegy a börtönbe, ahol az epizód végén megvádolja Whistlert, hogy miatta kellett Sarának meghalnia és csirkelábat ad neki.

A szökés epizódjai

en:Photo Finish (Prison Break episode)